Belke ist der Familienname folgender Personen:
 Ansgar Belke (1965–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Franz Belke (1876–1941), deutscher Bildhauer
 Gerlind Belke (* 1939), deutsche Philologin und Didaktikerin
 Klaus Belke (* 1947), deutscher Byzantinist
 Rötger Belke-Grobe (1940–2007), deutscher Landwirt, Unternehmer und Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Belke-Steinbeck, Stadtteil der im Nordosten Nordrhein-Westfalens gelegenen ostwestfälischen Stadt Enger